Динаджпур музей () — музей культуры и искусства северного Бангладеш. В нём представлены редкие и интересные скульптуры джайнистов, которые свидетельствуют о восточной школе индийского искусства в VI веке до н. э. Также в музее хранится более 100 мечей Великих Моголов и другие экспонаты, имеющие культурную ценность этого региона.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  
 Anukramanika: a digital catalogue of the objects of Dinajpur Museum, Bangladesh

Музеи Бангладеш
Музеи по алфавиту